Plac Dominikański:
 plac Dominikański w Gdańsku
 plac Dominikański w Krakowie
 plac Dominikański we Wrocławiu

Dominikański